Dudgeonea är ett släkte av fjärilar. Dudgeonea ingår i familjen Dudgeoneidae. 

Dudgeonea är enda släktet i familjen Dudgeoneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Dudgeonea